

Carriera

Club
Dopo aver giocato a livello giovanile in Galles, nel 2010 passa al Wolverhampton, dove rimane per due anni in Premier League senza mai giocare in partite ufficiali. Nella stagione 2011-2012 fa il suo esordio con la squadra, disputando 6 incontri nella seconda serie inglese ed uno in FA Cup. A gennaio 2012 passa in prestito al Tranmere Rovers, club in cui mette a segno 5 gol in 10 partite in League One (la terza serie inglese). Viene prestato al Tranmere Rovers anche per l'intera stagione 2012-2013, nella quale va a segno in 11 occasioni in 26 partite in League One e gioca una partita in Coppa di Lega senza mai segnare. Nella stagione 2013-2014 torna al Wolverhampton, nel frattempo retrocesso in terza serie: qui Cassidy gioca 14 partite in campionato, 2 in FA Cup ed una nel Football League Trophy, senza mai segnare. Viene poi ceduto ancora al Tranmere Rovers, dove segna un gol in 19 partite di campionato. A fine anno il Wolverhampton è promosso in Championship, la seconda serie inglese, e per la stagione 2014-2015 lo cede in prestito al Notts County in terza serie. Dopo aver segnato 3 gol in 16 presenze, il 15 gennaio 2015 il prestito viene interrotto e Cassidy viene ceduto, sempre in prestito, al Southend United, in League Two (la quarta serie inglese).

Nazionale
Tra il 2009 ed il 2010 ha segnato un gol in 2 presenze con l'Under-19 gallese; a partire dal 2011 ha giocato 8 partite con l'Under-21, 7 delle quali in gare di qualificazione agli Europei di categoria.

Note

Collegamenti esterni

Calciatori gallesi